Reisdorf, un comune del Lussemburgo.
Reisdorf, un comune tedesco situato nel circondario di Weimarer Land (Turingia).